Miejscowości w Polsce
 Zalesice-Kolonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Zalesice-Kolonia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica